Le Corbeau (Il Cuorvo) (v. 1634), conte en napolitain inclus dans le Pentamerone (IV. 9) de Giambattista Basile ;
 Le Corbeau (The Raven) (1798), poème de Samuel Taylor Coleridge
 , ou La Corneille (Die Rabe) (1815), conte de Grimm
 Le Corbeau (The Raven) (1845), poème d’Edgar Allan Poe ;
 Le Corbeau (Ворона) (1885), nouvelle d’Anton Tchekhov
 Le Corbeau (1935), film de Lew Landers ;
 Le Corbeau (1943), film d’Henri-Georges Clouzot ;
 Le Corbeau (1963), film fantastique américain de Roger Corman ;
 Le Corbeau (1994), film d’Alex Proyas ;
 Le Corbeau (2011), album solo du rappeur Soprano ;
 Le Corbeau (2015), dixième épisode la saison 9 de la série Doctor Who.